Wikipedia w języku joruba – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku joruba. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku joruba
 Statystyki projektu

Edycje językowe Wikipedii